Division 2 i fotboll för herrar 2015 är Sveriges fjärde högsta division i fotboll för herrar och var den tionde upplagan av "nya division 2". Totalt bestod division 2 av sex serier (Norra-, Södra-, Västra Götaland och Norra-, Södra Svealand samt Norrland) med vardera 14 lag. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 26 matcher. De sex seriesegrarna kvalificerade sig för Division 1 2016.

Serier

Norrland

Poängtabell

Resultattabell

Norra Svealand

Poängtabell

Resultattabell

Södra Svealand

Poängtabell

Resultattabell

Norra Götaland

Poängtabell

Resultattabell

Västra Götaland

Poängtabell

Resultattabell

Södra Götaland

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel
Observera att i division 3 finns det tolv serier medan det "bara" finns sex serier i division 2. Andraplacerade lag i respektive serie i division 3 måste först därför kvala mot ett annat division 3-lag för att sedan kvala mot 12e-placerade lag i division 2, för att avgöra vem som spelar i division 2, säsongen 2016. Lagen från division 2 "går in" i omgång 2.

Omgång 1
I denna omgången finns endast division 3-lag.

Omgång 2

Skytteligan

Norrland

Norra Svealand

Södra Svealand

Norra Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Sammanlagd

Källa 

SvFF

Fotboll i Sverige 2015
2015
Fotbollssäsongen 2015